Boris Ščukin – attore sovietico
 Georgij Borisovič Ščukin – regista sovietico
 Jurij Ščukin – allenatore di tennis ed ex tennista kazako
 Sergej Ščukin – imprenditore e collezionista d'arte russo